Canadian Mixed Curling Championship 2011 – 47. mistrzostwa Kanady mikstów w curlingu, odbyły się między 13 a 20 listopada 2010 w Morris (Manitoba), na lodowisku Morris Curling Club.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2010 była Nowa Szkocja, zakończyła rywalizację przegrywając półfinał z Manitobą 3:8 i zdobyła brązowe medale. 

Tytuł mistrzów Kanady po 22 latach przerwy zdobyli reprezentanci Wyspy Księcia Edwarda pokonując w finale Manitobę 4:3.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
20 listopada 2010; 13:30

Półfinał 
20 listopada 2010; 9:00

Tie-breaker 
19 listopada 2010, 14:30

19 listopada 2010, 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
13 listopada 2010; 18:30

Sesja 2. 
14 listopada 2010; 9:30

Sesja 3. 
14 listopada 2010; 14:00

Sesja 4. 
14 listopada 2010; 18:30

Sesja 5. 
15 listopada 2010; 9:30

Sesja 6. 
15 listopada 2010; 14:00

Sesja 7. 
15 listopada 2010; 18:30

Sesja 8. 
16 listopada 2010; 9:30

Sesja 9. 
16 listopada 2010; 14:00

Sesja 10. 
16 listopada 2010; 18:30

Sesja 11. 
17 listopada 2010; 9:30

Sesja 12. 
17 listopada 2010; 14:00

Sesja 13. 
17 listopada 2010; 18:30

Sesja 14. 
18 listopada 2010; 9:30

Sesja 15. 
18 listopada 2010; 14:00

Sesja 16. 
18 listopada 2010; 18:30

Sesja 17. 
19 listopada 2010; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 Canadian Mixed Curling Championship

2010 w curlingu
2011
2010 w Kanadzie
Sport w Manitobie